

Città
Alk è un villaggio del Distretto di Alessio, Albania.

Codici 
 ALK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Asela (Etiopia)
 alk – codice ISO 639-3 della lingua alak
 ALK – vecchio codice valutario ISO 4217 del Lek albanese (ora ALL), valuta dell'Albania

Biologia
 ALK – Anaplastic lymphoma kinase, locus riarrangiato nel linfoma a grandi cellule anaplastico